Игры в Группе C на чемпионате мира 2010 года прошли с 12 по 23 июня 2010 года. Группа состояла из сборных Англии, Соединённых Штатов Америки, Алжира и Словении.
В последнем рейтинге сборных ФИФА Англия была на 8-м месте, США — на 14-м, Алжир — на 30-м и Словения — на 25-м месте.
Прежде только сборные Англии и США встречались на чемпионатах мира. В прошлый раз это произошло на групповом этапе чемпионата мира 1950 года: тот матч завершился со счётом 1:0 в пользу США.

В плей-офф вышли сборные США и Англии. Сборная США, занявшая в этой группе 1-е место, сыграет со сборной Ганы, занявшей 2-е место в Группе D, а сборная Англии, занявшая 2-е место, сыграет со сборной Германии, победителем группы D.

Самой успешной командой данной группы является сборная Англии, которая выиграла чемпионат мира 1966 года, а также 12 раз выходила в финальную часть чемпионатов мира. Сборная США участвовала 8 раз, а её наивысшим достижением является 3-е место на чемпионате мира 1930 года. Сборная Алжира выступала на двух чемпионатах мира (1982, 1986), а сборная Словении — на одном (2002); обе команды завершали выступление на групповом этапе.

Время указано местное (UTC+2)

Англия — США

Алжир — Словения

Словения — США

Англия — Алжир

Словения — Англия

США — Алжир

Примечания 

Г